Ву́лиця Ве́деля — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Веделя — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вулиця Веделя — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Веделя — вулиця в місті Рівне.

Вулиці, названі на честь людей